Wasilij Iwanow (1885–1938) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Wasilij Iwanow (1893–1938) – radziecki działacz partyjny
 Wasilij Iwanow (1894–1938) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Wasilij Iwanow – rosyjski pływak